Vervant (Charente-Maritime)
 Vervant (Charente)